Рю́ккер () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1972) — немецкая легкоатлетка.
 Рюккер, Гюнтер (1924—2008) — немецкий сценарист, драматург и режиссёр.
 Рюккер, Иоахим (род. 1951) — немецкий дипломат.
 Рюккер, Эрика — немецкая фигуристка.
 Рюккер Эддисон, Эрик — английский писатель.

См. также 
 Рюккерт